La Paz, signifiant « La Paix » en espagnol, peut désigner :

La Paz, municipalité située dans la province de Mendoza ;
 La Paz, municipalité située dans la province de Córdoba ;
 La Paz, ville de la province d'Entre Ríos et chef-lieu du département de La Paz.

La Paz, capitale administrative du pays ;
 le département de La Paz ;

La Paz, ville du département de Santander ;

La Paz, un quartier de Barakaldo, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

La Paz, ville et municipalité, chef-lieu du département du même nom ;
 le département de La Paz ;

La Paz, capitale de l'État de Basse-Californie-du Sud et siège de la municipalité du même nom.
 La Paz, municipalité de Basse-Californie du Sud.
 La Paz, ville de l'État de Mexico.
 La Paz, station du métro de Mexico.

La Paz, ville située dans la province d'Abra.
 La Paz, ville située dans la province d'Agusan del Sur.
 La Paz, ville située dans la province de Leyte.
 La Paz, ville située dans la province de Tarlac.

le département de La Paz.

La Paz, ville située dans le département de Canelones.
 La Paz, ville située dans le département de Colonia.

La Paz, l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo.

Voir aussi 
 
 (1008) La Paz est un astéroïde.
 La Pas, ville américaine située dans l'État d'Indiana.